La temporada 2011 fue la edición 6º del Intercontinental Rally Challenge. Comenzó el 19 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 5 de noviembre en el Rally de Chipre.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos 
 Solo los siete mejores resultados cuentan para el campeonato.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial

 
2011